La Mesita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Mesita, Delstaten Mexiko, Tenancingo, 
 La Mesita, Jalisco, Zapopan, 
 La Mesita, Chiapas, Siltepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar